La palabra Brain (o similar) puede estar referida a:

Lugares 
 Brain, población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Vitteaux.

 Brain-sur-Allonnes, comuna francesa situada en el departamento de Maine-et-Loire, región Pays de la Loire.
 Brain-sur-l'Authion, comuna francesa situada en el departamento de Maine-et-Loire, región Pays de la Loire.
 Brain-sur-Longuenée, comuna francesa situada en el departamento de Maine-et-Loire, región Pays de la Loire.
 Brain-sur-Vilaine, antigua comuna francesa, hoy parte de La Chapelle-de-Brain, situada en el departamento de Ille-et-Vilaine, región de Bretaña.

Publicaciones, multimedios 
 Brain, revista neurológica británica.
 Brain Magazine, magacín cultural digital francés.

Música 
 Brain, nombre de un álbum del pianista japonés Hiromi Uehara.